

Patronyme 

 Emmanuel Jadot (1904-1978), homme politique libéral belge ;
 Éric Jadot (1972-), homme politique belge francophone ;
 Jean Jadot (1928-2007), footballeur belge ;
 Jean Jadot (1862-1932) ingénieur et industriel belge ;
 Jean Jadot (1909-2009), archevêque catholique belge et nonce apostolique ;
 Jean Marie Jadot (1842-1914), homme politique belge ;
 Lionel Jadot (1969-), producteur, réalisateur, scénariste et architecte d'intérieur belge ;
 Thierry Jadot (1963-), dirigeant d'entreprise français ;
 Yannick Jadot (1967-), homme politique écologiste français.

Pseudonyme 

 Germain Dzabana, dit « Jadot » (1944-1974), footballeur international congolais ;

Voir aussi 

 Jean-Nicolas Jadot de Ville-Issey (1710-1761) est un architecte lorrain.
 Maison Louis Jadot, producteur-négociant en vins basé à Beaune, en Côte d'Or.

Liens externes 
 

Patronyme belge
Patronyme français